Marcus Spears n. 1971 – giocatore di football americano
Marcus Spears n. 1983 – giocatore di football americano